Russisch handbalteam (mannen)
 Russisch handbalteam (vrouwen)